

Persone
 Alfonso Simonetti (1840-1892) – pittore e docente italiano
 Amedeo Simonetti (1874-1922) – pittore italiano
 Angelo Simonetti (1861-1950) – vescovo cattolico italiano
 Antonio Hercolani Fava Simonetti (1883-1962) – luogotenente generale del Sovrano Militare Ordine di Malta 
 Attilio Simonetti (1843-1925) – pittore e antiquario italiano
 Carlo Simonetti (1903-...) – pentatleta e dirigente sportivo italiano
 Claudio Simonetti (1952) – compositore e musicista italiano
 Diego Simonetti (1914-2003) – ambasciatore italiano
 Enrico Simonetti (1924-1978) – pianista e compositore italiano
 Francesco Simonetti (1906-1956) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Gherardo Hercolani Fava Simonetti (1941) – nobile e religioso italiano
 Gianni-Emilio Simonetti (1940) – artista, scrittore e saggista italiano
 Giuseppe Simonetti (1709-1767) – cardinale italiano
 Gloria Simonetti (1948) – cantante cilena
 Lorenzo Simonetti (1789-1855) – cardinale italiano
 Manlio Simonetti (1926-2017) – accademico italiano, studioso di patristica e di storia del cristianesimo
 Masi Simonetti (1903-1969) – pittore italiano
 Michelangelo Simonetti (1731-1787) – architetto neoclassico italiano 
 Pasquale Simonetti (1926-1955) – detto "Pascalone 'e Nola"  criminale italiano
 Rinaldo Simonetti (1821-1870) – imprenditore e politico italiano
 Roberto Simonetti (1973) – politico italiano
 Romolo Simonetti (1911-...) – calciatore italiano
 Sylvie Simonetti (1961) – ex cestista francese
 Virgilio Simonetti (1897-1982) – pittore acquerellista italiano
 Vito Simonetti (1903-...) – schermidore argentino.

Altro
 Simonetti – antica famiglia italiana
 Villa Simonetti – o Simonini dimora signorile di Lucca